La 15 km con partenza in linea maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2011 si è svolta il 12 marzo 2011 alle 14:30 (UTC+5). Hanno partecipato 30 atleti.

Risultati

Note

Partenza in linea maschile